Comitatul Seminole (în original, Seminole County, conform denumirii unui trib amerindian, Seminole, originar din statul Florida și ai cărui membri trăiesc astăzi în sudul statului  și în statul ) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii,

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Seminole, statul  (Formate FL -- Categorie și format)
 Comitatul Seminole, statul  (Formate GA -- Categorie și format)
 Comitatul Seminole, statul  (Formate OK -- Categorie și format)

Vezi și 

 Seminole (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii